Australisch voetbalelftal (mannen)
 Australisch voetbalelftal (vrouwen)